Chassanha ist der okzitanische Name folgender französischer Orte:
 Chassagne im Département Puy-de-Dôme
 Chassagnes im Département Haute-Loire